Мистерия — культовое таинство, посвящённое божествам, к участию в котором допускались лишь посвящённые.
 Мистерия — литературный жанр, в котором история события, обычно убийства или другого преступления, остаётся загадкой до конца повествования.
 Мистерия (, от ,  — таинство) — основной жанр средневековой религиозной драмы.
 Мистерия (христианство) — в христианстве божественный план спасения, принесённый на землю Иисусом Христом, как Христом Спасителем.

См. также 
 Мистерия Буфф
  — религиозные празднества в Древнем Египте.
 Мистерия звука — российский медиа-дистрибьютор и музыкальный лейбл.